Оболе́нский переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между улицей Льва Толстого и переулком Хользунова.

Происхождение названия 
Укоренившееся старомосковское название XVIII века по фамилии местного домовладельца князя Оболенского.

Описание 
Оболенский переулок начинается от улицы Льва Толстого, проходит на юго-запад, слева на него выходит Языковский переулок, справа — Олсуфьевский переулок, за пересечением с переулком Хользунова продолжается как Усачёва улица.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

 № 9 — Жилой дом постройки 1935 года. В рамках гражданской инициативы «Последний адрес» в мае 2017 года на доме установлены мемориальные знаки с именами актрисы театра «Скатувэ» Марии Карловны Лейко и сотрудника Коминтерна, служащего Аветиса Султановича Султан-Заде, расстрелянных в годы сталинских репрессий. По сведениям правозащитного общества «Мемориал», в годы террора были расстреляны не менее 5-ти жильцов этого дома. Число погибших в лагерях ГУЛАГа не установлено.

По чётной стороне:
 № 2 — Горэнергосбыт, центральное отд. (№ 1) «Хамовники»;
 № 10 — НИИ проблем охраны труда; информационное агентство «Федерал Ньюс Сервис».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Оболенского переулка
 Окликни улицы Москвы. Хамовники. 

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей